Het Kops Plateau, ook wel 'Kopse Hof' genoemd, een vlakte ten oosten van Nijmegen
 Kopse Hof (instelling), voormalig sociaal-pedagogisch opleidingscentrum in Nijmegen